San José de las Lajas kan syfta på:

Kuba 

 Municipio de San José de las Lajas – en kommun
 San José de las Lajas, Kuba, ort, Provincia Mayabeque,

Mexiko 

 San José de las Lajas, Mexiko, ort, Veracruz, Papantla,